Moma kan syfta på:

Moma, ett fjärilssläkte
MoMA, Museum of Modern Art i New York